Le championnat de Belgique de football 1990-1991 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le R. SC Anderlechtois remporte un nouveau sacre, portant son record à 21 titres de champion de Belgique. Le KV Mechelen termine deuxième avec trois points de retard et La Gantoise monte sur la troisième marche du podium, six points derrière les anderlechtois.

Les deux places de relégables échoient au K. Sint-Truidense VV et au K. Beerschot VAV. Ce dernier, qui termine avec la lanterne rouge, écope également d'une rétrogradation administrative pour causes de problèmes financiers et est renvoyé directement en Division 3. Il ne remontera plus jamais parmi l'élite.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs anversois 
Les  anversois sont :(1) R. Antwerp FC(2) K. Beerschot VAV (6) K. FC Germinal Ekeren

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Erwin Vandenbergh (K. AA Gent) avec 23 goals. Il est le premier joueur a remporter six fois cette récompense, et également le premier à la remporter dans trois clubs différents, deux performances qui n'ont plus été rééditées depuis.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 24 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : R. SC Anderlechtois ()
 Première équipe à remporter 21 titres de champion de Belgique
  pour la province de Brabant.

Admission et relégation 
Le K. Beerschot VAV et le K. Sint-Truidense VV terminent aux dernières places et sont relégués. De plus, le Beerschot est sanctionné d'une rétrogradation administrative en Division 3 pour raisons financières. Le club ne reviendra plus jamais parmi l'élite. Ils sont remplacés par le K. SK Beveren, champion de deuxième division, et le K. SC Eendracht Aalst, vainqueur du tour final.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1